Артём Сергеевич Суслёнков (род. 24 сентября 1995, Волгоград, Россия) — российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
Мастер спорта России международного класса, чемпион Всемирных военных игр (2019), чемпион России (2016), бронзовый призёр чемпионата России (2015), бронзовый призёр командного Кубка России (2021), многократный победитель и призёр турниров международного и всероссийского значения в любителях.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 123-я (июнь 2021) и являлся 7-м среди российских боксёров тяжёлой весовой категории, — входя в ТОП-125 лучших тяжеловесов всего мира.

Биография 
Артём Суслёнков родился 24 сентября 1995 года в Волгограде.

Учился в СДЮСШОР № 9 Центрального района. Живёт и тренируется там же, в Волгограде. Тренеры — А. С. Старцев, А. С. Черноиванов, А. А. Островский.
Выступает за волгоградский клуб ЦСКА, служит в спортивной роте, и носит воинское звание «прапорщик».

Женат, есть дочь.

Любительская карьера

2011—2016 годы 
В ноябре 2011 года выиграл «Турнир сильнейших» на призы губернатора Ульяновской области. В феврале 2014 года выиграл Мемориал Дуйшенкула Шопокова в Бишкеке.

В ноябре 2015 года завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по боксу, проходившем в Самаре.

В октябре 2016 года выиграл симферопольский турнир памяти Педро Саэса Бенедикто. В ноябре 2016 года стал чемпионом России по боксу, в финале победив Ивана Верясова.

Приказом министра спорта № 194-нг от 15 декабря 2016 года А. С. Суслёнкову присвоено спортивное звание мастер спорта России международного класса.

2017—2019 годы 
В феврале 2017 года победил на международном турнире памяти Анатолия Колчина в городе Орша Республики Беларусь. В марте 2017 года дошёл до четвертьфинала молодёжного чемпионата Европы до 22 лет.

В октябре 2019 года, в Ухане (КНР) стал победителем , в весовой , в финале победив китайца Моу Хайпэнга, за что был награждён автомобилем Toyota Camry и сертификатом на миллион рублей от Федерации бокса России.

2020—2021 годы 
В конце ноября — начале декабре 2020 года в Оренбурге участвовал на чемпионате России в категории свыше 91 кг, борясь за возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. Где в 1/8 финала в конкурентном бою по очкам (3-2) победил Георгия Юновидова, но в четвертьфинале в конкурентном бою по очкам (1-4) проиграл опытному боксёру Ярославу Дороничеву.

Трижды он становился победителем чемпионата Вооружённых сил России (2015, 2016, 2018). И в мае 2021 года стал серебряным призёром чемпионата Вооружённых сил России, в финале проиграв петербуржцу Владиславу Муравину.

В июне 2021 года вместе со сборной командой ПФО стал бронзовым призёром командного Кубка России по боксу прошедшего в Екатеринбурге, в борьбе за бронзу единогласным решением судей победив Евгения Рябцева из команды Санкт-Петербурга.

В конце августа 2021 года в Кемерово участвовал на очередном чемпионате России в категории свыше 92 кг, но в первом раунде соревнований по очкам проиграл Алексею Дронову.

Профессиональная карьера 
9 декабря 2018 года состоялся его профессиональный дебют, когда он досрочно победил опытного грузина Торнике Пуричамиашвили (9-11).

4 августа 2022 года в Дербенте (Россия) досрочно техническим нокаутом во 2-м раунде победил опытного небитого узбекского боксёра Шохруза Рахимова (2-0).

3 марта 2023 года в Ереване (Армения) досрочно техническим нокаутом в 4-м раунде победил небитого узбека Мирзохиджона Абдуллаева (3-0-1).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 
 Артем Сусленков — новости на сайте AllBoxing.Ru
 Артем Сусленков — новости на сайте vRINGe.com
 Суслёнков Артем Сергеевич — персональная страница на сайте CSKA.ru
 .
 Суслёнков Артем Сергеевич — профиль на сайте «Спортивная Россия».

Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Прапорщики (Российская Федерация)
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирных военных игр по боксу
Чемпионы России по боксу
Боксёры-проспекты